FLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civeile di Falls Bay Spb (Stati Uniti)